Příjmení Stones nosí více osobností:

 John Stones (* 1994)  – anglický fotbalista
 Dwight Stones (* 1953) – bývalý americký atlet, skokan do výšky